Dziesiąte zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich 2018/2019 rozegrane zostały we włoskim Val di Fiemme, gdzie po raz ostatni konkursy rozegrane zostały w 2012 roku. Odbyły się w dniach 12–13 stycznia.

Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego wygrał Japończyk Ryōyū Kobayashi wyprzedzając o prawie cztery punkty sklasyfikowanego na drugiej lokacie Austriaka Stefana Krafta. Trzecie miejsce zajął reprezentant Polski Dawid Kubacki. W czołowej dziesiątce zawodów z polskich zawodników znalazł się także Kamil Stoch (5. miejsce). Gospodarze wystawili grupę krajową liczącą dwóch zawodników zgłaszając w sumie do zawodów pięciu zawodników z czego tylko jeden (Alex Insam – 35. miejsce) zdołał awansować do konkursu głównego. Zdyskwalifikowany za nieprzepisowy kombinezon został Markus Eisenbichler. Zawody w całości odbyły się z siódmej belki startowej.

Pierwszy konkurs wygrał po raz szósty z rzędu reprezentant Japonii Ryōyū Kobayashi, który w drugiej serii konkursowej wyrównał rekord skoczni Adama Małysza sprzed szesnastu lat. Drugie miejsce na podium zajął Dawid Kubacki ze stratą ponad dwudziestu sześciu punktów. Trzecie miejsce zajął również reprezentant Polski Kamil Stoch straciwszy do Kubackiego niecałe pięć punktów. Wśród najlepszych dziesięciu zawodników konkursu uplasował się Piotr Żyła (7. miejsce). Z polskich skoczków punktował także Stefan Hula (29. miejsce). Najlepszym i jedynym z Włochów Alex Insam (47. miejsce) nie zdołał awansować do serii punktowanej. Pierwsza seria w całości odbyła się z dziesiątej belki startowej, natomiast druga z dwunastej i jedenastej.

Kwalifikacje do drugiego konkursu indywidualnego zostały odwołane po skokach trzydziestu sześciu zawodników. Najlepszym skoczkiem z tej stawki był Słoweniec Anže Lanišek, gdzie jego skok przy mocnym wietrze pod narty z trzeciej belki startowej wyniósł 135 metrów. Zawody te odbywały się z belki jedenastej z wyjątkiem Laniška oraz Norwega Andersa Fannemela, który swój skok oddał z pierwszej belki startowej.

Drugi konkurs indywidualny, do którego zostali dopuszczeni wszyscy zawodnicy z kwalifikacji wygrał po raz pierwszy w karierze Polak Dawid Kubacki. Jego przewaga nad będącym na drugim miejscu Stefanem Kraftem wyniosła niecałe czternaście punktów. Skład podium w swoim trzysetnym konkursie uzupełnił Kamil Stoch. Japończyk Ryōyū Kobayashi zajął siódme miejsce przez co nie ustanowił nowego rekordu liczby zwycięstw z rzędu w konkursach Pucharu Świata. Piotr Żyła zamknął czołową dziesiątkę zawodów. Pierwsza seria konkursowa odbyła się z piątej i siódmej belki startowej, a seria finałowa z dziesiątej.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Pucharu Świata w Val di Fiemme był Sandro Pertile oraz z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektor zawodów Pucharu Świata, Walter Hofer. Jego asystentem był, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Borek Sedlák. Sędzią technicznym był Jani Hyvärinen, a jego asystentem – Werner Rathmayr. Kontrolą sprzętu zajmował się Sepp Gratzer.

Wyniki

Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego – 11 stycznia 2019

Pierwszy konkurs indywidualny – 12 stycznia 2019

Drugi konkurs indywidualny – 13 stycznia 2019

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja drużynowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 

Puchar Świata w skokach narciarskich 2018/2019
2019 we Włoszech
Puchar Świata w skokach narciarskich według miast rozgrywania zawodów
Skoki narciarskie we Włoszech